Bärnthal ist der Ortsname von

in Deutschland:
 Bärnthal (Aidenbach), Ortsteil des Marktes Aidenbach, Landkreis Passau, Bayern
 Bärnthal (Nittendorf), Ortsteil des Marktes Nittendorf, Landkreis Regensburg, Bayern

in Österreich:
 Bärnthal (Gemeinde Ottnang), Ortsteil der Marktgemeinde Ottnang am Hausruck, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
 Bärnthal (Gemeinde Obdach), Ortschaft der Gemeinde Obdach, Bezirk Murtal, Steiermark

Siehe auch:

Bärenthal, Bärental